Annales ianuenses () или Annali Genovesi — официальная история Генуэзской республики в период Высокого Средневековья. Это самая ранняя средневековая городская хроника и самый ранний сборник анналов, составленных мирянином. Документ представляет собой хронологический отчет об истории Генуи с 1099 по 1294 год. Первые анналы были составлены горожанином и государственным деятелем Каффаром Ди Рустико да Кашифеллоне по его собственной инициативе. В 1152 году он обратился к республике с просьбой хранить копию в публичных архивах (comuni cartularium), и с тех пор анналы продолжались за государственный счёт. Каффаро, вероятно, начал работу около 1100 года, сам продолжал её до 1163 года. Ряд чиновников канцелярии продолжали «Анналы» между 1169 и 1197 годами, когда работу взял на себя писец и дипломат Огерий. Он работал до 1216 года; после этого летописцы были анонимными, а иногда работали коллективно, пока в 1294 г. не была добавлена последняя запись. В настоящее время манускрипт «Анналов» хранится в Национальной библиотеке Франции, лот 10136.

Содержание анналов ограничивается именами консулов, изменениями в конституции (compagniae или присяжные ассоциации), изменениями в чеканке монет и победами Генуи над её врагами, особенно сарацинами и пизанцами. В обращении Каффара к республике от 1152 года, цель хроники заключалась в том, чтобы «отныне и на все времена победы города Генуи были известны людям будущего».

Издания 
Modern critical edition by the Instituto Storico Italiano

Примечания

Литература 
 
 
 

История Генуэзской республики
Книги в Национальной библиотеке Франции
Книги XII века
Книги XIII века
Итальянские хроники